Hybridisatie (scheikunde), het combineren van elektronenorbitalen van een atoom
 Hybridisatie of bastaarding, zie Hybride (biologie)
 Hybridisatie (moleculaire biologie), het samenvoegen van twee nucleïnezuurketens tot een dubbelstrengs molecuul